Shorter ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Shorter (1932–1988), US-amerikanischer Musiker (Trompete und Flügelhorn) und Komponist des Free Jazz
 Dora Sigerson Shorter (1866–1918), irische Dichterin

 Eli Sims Shorter (1823–1879), US-amerikanischer Politiker
 Frank Shorter (* 1947), US-amerikanischer Leichtathlet
 John Gill Shorter (1818–1872), US-amerikanischer Politiker (Alabama)
 Wayne Shorter (1933–2023), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist und -komponist

Shorter bezeichnet außerdem
 Shorter (Alabama) in den USA
 Shorter University, private Universität in Georgia, USA